Грядище — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 37 км к северу от Пскова, на южной окраине села Серёдка, на Гдовском шоссе (автодороге Псков — Гдов, ).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района